Crisscross steht für:
Crisscross – Überleben in Key West, Filmtitel
 Crisscross Crags, Klippe in Antarktika
Siehe auch:
 Chris Cross